Slam Dunk bezeichnet:

 einen Wurf beim Basketball, siehe Dunking
 Slam Dunk (Manga), einen Manga von Takehiko Inoue